Ольга Тимофеевна Иванова (род. 11 мая 1944, Хабаровск) — современный российский режиссёр оперы, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Всероссийской литературно-театральной премии «Хрустальная роза Виктора Розова».

Биография 
Ольга Иванова родилась в Хабаровске. После окончания Вологодского музыкального училища]по классу фортепиано поступила в Ленинградскую государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова, где получила специальность режиссёр музыкального театра. Первые театральные впечатления связаны с именем выдающегося советского театрального режиссёра н.а. СССР Г. А. Товстоногова. Ещё будучи студенткой консерватории, поставила несколько музыкальных спектаклей. Но по-настоящему творческий дебют состоялся в 1974 году в Московском камерном музыкальном театре под руководством Народного артиста СССР Б. А. Покровского постановкой оперы Дж. Россини "Брачный вексель».

С 1982 по 1992 годы — режиссёр-постановщик Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

С 1994 по 1999 годы — главный режиссёр Саратовского академического театра оперы и балета.

С 2003 по 2006 годы — главный режиссёр и художественный руководитель оперы Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина.

С 2006 года и по настоящее время работает в Московском государственном академическом камерном музыкальном театре под руководством Б. А. Покровского(с 2009 года — МГАКМТ имени Б. А. Покровского)в должности режиссёра-постановщика (с 2006 по 2009 — помощник Художественного руководителя, в 2009 — главный режиссёр Театра).

С 2012 года преподает на кафедре оперно-симфонического дирижирования Российской академии музыки имени Гнесиных «Основы режиссуры музыкального театра», в том числе для студентов продюсерского факультета академии.

В 2015 году награждена Почётной грамотой Президента Российской Федерации.

Оперные спектакли разных лет 
Всего на творческом счету режиссёра около 100 постановок классических русских и зарубежных опер, оперных произведений современных композиторов, авторских музыкальных спектаклей. Среди наиболее значительных достижений — постановки опер:
 Н. Сидельников. «Бег». Московский государственный академический камерный музыкальный театр имени Б. А. Покровского, 2010 год
 П. И. Чайковский. «Пиковая дама». Краснодарский государственный музыкальный театр, 2010 год
 П. И. Чайковский. «Черевички». Московский государственный академический камерный музыкальный театр п/у Б. А. Покровского, 2008 год
 Ш. Чалаев. «Кровавая свадьба». Московский государственный академический камерный музыкальный театр п/у Б. А. Покровского, 2006 год
 Дм. Шостакович. «Леди Макбет Мценского уезда». Саратовский академический театр оперы и балета, 1996 год
 М. П. Мусоргский. «Хованщина». Саратовский академический театр оперы и балета, 1996 год
 В. Беллини. «Пират». Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, 1989 год
 М. П. Мусоргский. «Борис Годунов». Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, 1989 год
 В. Шебалин. «Укрощение строптивой». Саратовский государственный академический театр оперы и балета имени Н. Г. Чернышевского,1986 год
 Б. Брехт, К. Вайль. «Возвышение и падение города Махагони». Саратовский государственный академический театр оперы и балета имени Н. Г. Чернышевского, 1984 год
 С. Слонимский. «Мария Стюарт». Куйбышевский государственный театр оперы и балета, 1981 год
 Р. Щедрин. «Не только любовь». Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, 1981 год
 Дж. Гершвин. «Порги и Бесс». Куйбышевский государственный театр оперы и балета, 1977 год

Либретто 
 «Миллионерша», музыкальная комедия по пьесе Б. Шоу, Муз. Е. Глебова (первая постановка — Московский государственный театр оперетты, 1986 год)
 «Мышеловка», мюзикл по пьесе А. Кристи, Муз. А. Журбина (первая постановка — Государственный театр оперы и балета Республики Коми, Сыктывкар, 2004 год)
 «Дикая собака Динго», мюзикл по повести Р. Фраермана, Муз. Э. Фертельмейстера (первая постановка — Омский государственный музыкальный театр, 2007 год)
 «Добровольцы», мюзикл по роману в стихах Е. Долматовского (в соавторстве с А. Бутвиловским), Муз. В. Дубовского (по заказу Омского государственного музыкального театра, 2009 год)
 «Мёртвые души», мюзикл по мотивам поэмы Н. В. Гоголя (в соавторстве с А. Бутвиловским), Муз. А. Журбина (первая постановка — Омский государственный музыкальный театр, 2010 год)
 «Жди меня…», музыкальная драма по пьесе К. Симонова (в соавторстве с А. Бутвиловским) на музыку песен военных лет (первая постановка — Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А. С. Пушкина, 2010 год)
 «Коко Шанель», опера-мюзикл (в соавторстве с А. Бутвиловским), Муз. Э. Фертельмейстера (первая постановка — Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А. С. Пушкина, 2014 год)

Примечания

Ссылки 
 www.olgaopera.ru
 www.opera-pokrovsky.ru

Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Персоналии:Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко
Персоналии:Саратовский театр оперы и балета
Либреттисты России
Либреттисты СССР